Чанчжэн 4C или CZ-4C или «Великий поход-4C»  — трёхступенчатая орбитальная ракета-носитель Китайской Народной Республики серии «Чанчжэн». может запускаться с космодромов Цзюцюань и Тайюань.

Данная ракета-носитель является модификацией ракеты Long March 4B (увеличен объём головного обтекателя и добавлена возможность повторного запуска двигателя третьей ступени) и использовалась для запусков спутников серии Яогань(номера 3; 8; 9A, 9B и 9C; 10; 15; 16A, 16B и 16C; 17A, 17B и 17C; 19; 20A, 20B и 20C; 22; 25A, 25B и 25C; 27)  а также метеоспутников серии Фэнъюнь (номера 3А и 3C) на полярную орбиту.

Характеристики

Первая ступень 
 Длина ступени 24,65 м
 Диаметр 3,35 м
 Общая масса  кг
 Тип топливной системы — Тетраоксид диазота/1,1-Диметилгидразин 
 Масса топливной системы  кг
 Двигатель YF-21B
 Тяга двигателя на поверхности Земли 2971 кН
 Удельный импульс на поверхности Земли 2555 Н·с/кг

Вторая ступень 
 Длина ступени 10,4 м
 Диаметр 3,35 м
 Общая масса  кг
 Тип топливной системы — Тетраоксид диазота/1,1-Диметилгидразин 
 Масса топливной системы  кг
 Двигатель YF-22B, четыре управляющих двигателя YF-23B
 Тяга двигателей в вакууме 742 кН (YF-22B) и 47,1 кН (четыре YF-23B)
 Удельный импульс в вакууме 2922 Н·с/кг (YF-22B) и 2834 Н·с/кг (четыре YF-23B)

Третья ступень 
 Длина ступени 4,93 м
 Диаметр 2,9 м
 Общая масса  кг
 Тип топливной системы — Тетраоксид диазота/1,1-Диметилгидразин 
 Масса топливной системы  кг
 Двигатель YF-40
 Тяга двигателя в вакууме 100,8 кН
 Удельный импульс в вакууме 2971 Н·с/кг

Происшествия 
27 августа 2015 года часть двигателя ракеты упала на жилой дом и пробила крышу. Обошлось без жертв.

Примечания 

Ракеты-носители Китая